Feixe (física) — fenómeno físico
Teoria dos feixes — conceito matemático

Desambiguações de ciências